Kiyoshi Nishiyama (handball)
 Kiyoshi Nishiyama (photographe)